Tonino Baliardo, guitariste soliste du groupe Gipsy Kings.
 Manitas de Plata, de son vrai nom Ricardo Baliardo, musicien.

Patronyme hispanique